Franciszek Markiewicz (ur. 1895) – hurtownik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Grzegorz Markiewicz (ur. 1896) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, oficer PKU Lublin Powiat, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Medalem Niepodległości

Przypisy